Foxdale (Australië), een plaats in Queensland, Australië
Foxdale (Man), een plaats op het Britse eiland Man
Foxdale AFC, een voetbalclub uit Foxdale (Man)